Бельмес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 211 км².

Население — 3207 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 71 км.

Название (иное значение) 

Распространённое выражение  «ни бельмеса не понимать» не имеет к городу Бельмес никакого отношения, а происходит от татарского и турецкого глагола бельмек — знать, от которого третье лицо настоящего времени будет бильмес или бильмез (не знает); затем в русской речи слово превратилось в бельмес.

Литература

Население

Примечания

Ссылки 
 Belmez
 Blog de Belmez
 Belmez en imágenes
 Club Nautico de Belmez

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы